Dix-Mars ou X-Mars ou 10-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

10 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette date.

Graphies en français 

Les principaux évènements rappelés au travers de ces odonymes sont :

En France,

 Le  : Catastrophe minière dite Catastrophe de Courrières qui fit  dans les puits situés sous Billy-Montigny, Méricourt et Sallaumines, proches de Fouquières-lès-Lens, Hénin-Beaumont et Noyelles-sous-Lens dans le Pas-de-Calais.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 10 de Marzo » ou « Diez de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 « Avenida 10 de Marzo », à  , dans l'État de Oaxaca.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
10